In the Wild West – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
In the Wild West – cortometraggio del 1919 diretto da Marcel Perez
6 pallottole per Ringo Kid (alias In the Wild West, titolo originale Freddy und das Lied der Prärie) – film del 1964 diretto da Sobey Martin